Кильпинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Кильпинен, Ирьё(1892—1959) — финский композитор.
 Кильпинен, Маргарет (1896—1965) — финская пианистка, музыкальный педагог.